El término localización puede referirse:

 a la localización geográfica
 a la localización de exteriores, en (cinematografía (diseño de  reproducción);
 a la localización industrial;

 a la orientación;
 a la ecolocalización, el sentido de orientación de algunos animales que consiste en la detección y análisis del propio eco;

 a la georreferenciación, la localización de un punto, línea o área;
 a la localización GSM;
 a la localización automática de vehículos;
 al servicio basado en localización;
 a los Sistemas de Localización en Tiempo Real;

 a la localización de idiomas, entendida como parte de un proceso de traducción y adaptación cultural a las necesidades de un mercado objetivo (por ejemplo, la traducción de software para su comercialización en distintos países);
 a la localización de software;
 a la glocalización, un término híbrido de globalización y localización;

 a la teoría de la localización de von Thünen;
 a los términos anatómicos de localización;
 a los factores de localización industrial (acceso a las materias primas, al mercado, a los transportes, a la mano de obra especializada, a la tecnología y el know how, etcétera).